Сиде:

 Сиде — город, расположенный на берегу Средиземного моря в Турции.
 Сиде — село в Самборском районе Львовской области Украины.